Le Grand Prix moto de Catalogne 2009 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 29 au  sur le circuit de Catalogne devant plus de 88 502 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto de Catalogne.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2009
Sport en juin 2009